Пат (, ) — положение в партии в шахматах и других играх шахматного типа, при котором сторона, имеющая право хода, не может им воспользоваться, так как все её фигуры и пешки, находящиеся на доске, лишены возможности сделать ход по правилам, причём король не находится под шахом.

Итог игры при возникновении пата 
В современных классических шахматах пат приводит к ничьей; такое правило окончательно установлено в XIX веке и входит сейчас в свод шахматных правил ФИДЕ. Но в других шахматных играх, как современных, так и существовавших ранее, правила могут быть другими. В частности:

 Пат приносил победу последнему ходившему игроку:
 В арабском шатрандже.
 На Ближнем Востоке в X веке.
 В средние века во многих европейских странах.
 В сянци.
 Пат приносит победу последнему ходившему игроку, но цена этой победы ниже, чем мата или победы по сдаче противника:
 В XV—XVIII веках в Испании при игре на деньги игрок, поставивший пат, получал лишь половину ставки, оговорённой за выигрыш.
 В гексагональных шахматах Глинского поставивший противнику пат выигрывает, но если обычный выигрыш приносит победителю одно очко, то в случае пата победитель получает 0,75 очка, а проигравший — 0,25 очка.
 Пат приносил поражение поставившему его игроку:
 В IX веке в Индии;
 В XVII—XVIII веках в Англии;
 В XVII веке в России.
 Пат приносил ничью:
 Во Франции и Италии, а после 1800 года — в Англии;
 С XIX века — общепринятое правило в шахматах.
 Запрещался ход, после которого противник оказывался под патом, в Восточной Азии.
 Игрок, оказавшийся под патом, пропускал очередной ход в одном из вариантов правил в средневековой Франции.

Самый быстрый пат 
Пат белыми чёрным в наикратчайшее количество ходов с начала партии как результат кооперативной игры сочинил американский шахматный композитор Сэмюэль Лойд:

Быстрейший обоюдный пат 

Быстрейший известный обоюдный пат, когда ни у одной из сторон нет легальных ходов, был открыт Энцо Минервой и опубликован в итальянской газете l'Unità в 2007 году: 
 
Предыдущий рекорд для обоюдного пата ранее составлял 37 полуходов (18.5 ходов) и в течение почти века принадлежал немецкому шахматному композитору Эдварду Шильдбергу, открывшему его в 1915 году.

Быстрейший пат без взятий 
Шахматный композитор Чарльз Генри Виллер сочинил пат чёрными белым за 12 ходов, при условии, что все фигуры и пешки на доске сохранены (не было ни одного взятия):

На чемпионатах мира 

 Первая партия в истории матчей за звание чемпиона мира по шахматам, которая закончилась патом — 5-я партия матча 1978 года в Багио между Карповым и Корчным.
 Второй раз в истории матчей пат произошёл во второй партии тай-брейка в матче 2016 года между Карлсеном и Карякиным.

См. также 
 Мат
 Шах
 Зеркальный мат (пат)
 Чистый мат (пат)
 Экономичный мат (пат)
 Правильный мат (пат)
 Бешеная фигура
 Гроссмейстерская ничья
 Правила игры в шахматы

Примечания

Литература

Ссылки 

 Белые патуют и… выигрывают

Правила шахмат
Шахматная тактика
Шахматная композиция
Темы в шахматной композиции